La Coppa Radivoj Korać 2014 è la 12ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (l'8ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2013-14, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2013-2014, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan NIS
Crvena zvezda Telekom
Radnički Kragujevac
Mega Vizura

Crnokosa Kosjerić
OKK Belgrado
FMP

Borac Čačak (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2013-2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile